Тепејолулко има више значења:

 Тепејолулко (Николас Браво), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Тепејолулко (Сосокотла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику